Graça kan syfta på:

Brasilien 

 Graça (kommun), Ceará,

Portugal 

 Graça (freguesia i Portugal, Leiria), Pedrógão Grande, 
 Graça (freguesia i Portugal, Lissabon), Lisbon, 

Robotskapade Portugalförgreningar